База́рний прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Базарний провулок — провулок у місті Дніпропетровськ.
 Базарний провулок — провулок у місті Жмеринка Віницької області.
 Базарний провулок — провулок у місті Коростень Житомирської області.
 Базарний провулок — провулок у місті Лисичанськ Луганської області.
 Базарний провулок — провулок у місті Олександрія Кіровоградської області.

 Базарний провулок — зниклий провулок у місті Київ, існував у місцевості Солом'янка.

Провулки